Залужний Іван Анікейович (1918—2021) — радянський військовик, капітан I рангу морської піхоти ВМФ СРСР. Учасник Другої світової війни. Кавалер Ордена Червоного Прапора.
 Залужний Олекса — псевдонім Юрія Шкрумеляка (1895—1965), українського письменника, журналіста та військовика, автора творів про визвольну боротьбу УСС-УГА.
 Залужний Валерій Федорович (1973) — український військовослужбовець, генерал. Головнокомандувач Збройних сил України, член Ради національної безпеки і оборони України.
 Залужний Олександр Самійлович (1886—1941) — український педагог.

 Залужна Тетяна Георгіївна (Любаша) (дівоче прізвище — Сай;  1967) — російська композиторка, співачка українського походження.

Див. також 
 Гутнік-Залужний Іван Вікторович (1990—2014) — український військовик, лейтенант Національної гвардії України. Загинув під час війни на сході України.
Українські прізвища